Dall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 W.H. Dall
 William Healey Dall